Тимирязевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Адыгея 
 Тимирязевское сельское поселение — входит в Майкопский район

Воронежская область
 Тимирязевское сельское поселение — входит в Новоусманский район

Ивановская область
 Тимирязевское сельское поселение — входит в Лухский район

Калининградская область
 Тимирязевское сельское поселение — входит в Славский район

Орловская область
 Тимирязевское сельское поселение — входит в Колпнянский район

Ульяновская область
 Тимирязевское сельское поселение — входит в Ульяновский район

Челябинская область
 Тимирязевское сельское поселение — входит в Чебаркульский район

См. также 
 Тимирязевское